Horster Mühle steht für
 Horster Mühle (Heinsberg), Wassermühle 
 Wasserkraftwerk Horster Mühle, Essen
 Naturschutzgebiet Horster Mühle, Kreis Unna